Шестачь (Шестачи):

 Шестачь (Сынжерейский район), Молдавия
 Шестачь (Шолданештский район), Молдавия